St.-Margareten-Kirche (Margaretenkirche, St. Margaret, St. Margareth) heißen Kirchen, die nach der heiligen Margaret, vor allem der Margareta von Antiochia (A), aber auch Margareta von Schottland (S) oder Margareta von Ungarn (U) benannt sind, unter anderem in oder bei folgenden Orten (Margareta-Kapellen und -Kirchen befanden sich ursprünglich meistens außerhalb geschlossener Ortschaften):

Belgien 
 Lier: Beginenhofkirche St. Margaretha
 Ollômont: Sainte-Marguerite

Deutschland

Baden-Württemberg 
 Aichwald (OT Aichschieß), Landkreis Esslingen: St. Gereon und St. Margareta
 Bad Rappenau (OT Grombach), Landkreis Heilbronn: St. Margaretha
 Eschelbronn, Rhein-Neckar-Kreis: Katholische Kirche (St. Josef, St. Margarita, Bernhard von Baden)
 Geislingen an der Steige (OT Weiler ob Helfenstein), Landkreis Göppingen: Margarethenkirche
 Grünsfeld (OT Zimmern), Main-Tauber-Kreis: St. Margaretha
 Külsheim, Main-Tauber-Kreis:
 OT Eiersheim: St. Margareta
 OT Hundheim: St. Margareta (Hundheim)
 Plüderhausen, Rems-Murr-Kreis: St.-Margarethen-Kirche
 Ravenstein (OT Erlenbach), Neckar-Odenwald-Kreis: St. Margaretha (Erlenbach)
 Remseck am Neckar (OT Aldingen), Landkreis Ludwigsburg: Margaretenkirche
 Salach, Landkreis Göppingen:
 Evangelische Margaretenkirche
 Katholische Kirche St. Margaretha
 Sinsheim (OT Eschelbach), Rhein-Neckar-Kreis: St. Margareta
 Schwäbisch Hall (OT Sulzdorf), Landkreis Schwäbisch Hall: St.-Margareten-Kirche
 Steinen (Baden; OT Höllstein), Landkreis Lörrach: Evangelische Kirche
 Waldkirch im Breisgau, Landkreis Emmendingen: Stiftskirche des Klosters St. Margarethen

Bayern 
 Aislingen, Landkreis Dillingen an der Donau: St. Margareta (A)
 Aiterhofen, Landkreis Straubing-Bogen: St. Margareta (A)
 Altenmarkt an der Alz: St. Margareta (A)
 Arnstein (OT Heugrumbach), Landkreis Main-Spessart: St. Margaretha (A)
 Aschheim, Landkreis München: St. Margareth (A)
 Augsburg: St. Margareth
 Baar (OT Unterbaar), Landkreis Aichach-Friedberg: Filialkirche St. Margareta
 Bad Rodach (OT Roßfeld), Landkreis Coburg: Margarethenkirche (A)
 Bayrischzell, Landkreis Miesbach: St. Margareth
 Bibertal, Landkreis Günzburg: St. Margareta
 Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau: St. Margareth (U)
 Bogen (OT Pfelling), Landkreis Straubing-Bogen: St. Margaretha (A)
 Brannenburg, Landkreis Rosenheim: St. Margarethen
 Buch am Erlbach (OT Freidling), Landkreis Landshut: St. Margaretha (A)
 Bürgstadt, Landkreis Miltenberg: St. Margareta (A)
 Ebersberg (OT Haselbach), Landkreis Ebersberg: St. Margareta
 Eggolsheim (OT Drügendorf), Landkreis Forchheim: St. Margaretha (A)
 Ellmosen, Ortsteil von Bad Aibling, Landkreis Rosenheim: St. Margareta
 Emskirchen (OT Rennhofen), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: St. Margaretha (A)
 Esselbach, Landkreis Main-Spessart: St. Margaretha
 Forheim, Landkreis Donau-Ries: St. Margaretha
 Frasdorf, Landkreis Rosenheim: St. Margaretha
 Fürstenzell, Landkreis Passau: Portenkirche (A)
 Geiersthal, Landkreis Regen: Filialkirche St. Margareta
 Geisenhausen (OT Diemannskirchen), Landkreis Landshut: St. Margaretha
 Großbardorf: St. Margareta
 Großnöbach, Gemeinde Fahrenzhausen, Landkreis Freising: Filialkirche St. Margareth
 Haibach (OT Grünmorsbach, Landkreis Aschaffenburg): St. Johannes Baptist und St. Margareta
 Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt: St. Margaretha
 Hohenthann (OT Grafenhaun), Landkreis Landshut: St. Margaretha (A)
 Hohenthann (OT Oberergoldsbach), Landkreis Landshut: St. Margaretha (A)
 Hörgertshausen (OT Margarethenried), Landkreis Freising: St. Margareth (A)
 Kahl am Main, Landkreis Aschaffenburg: St. Margareta 
 Kaisheim (OT Sulzdorf), Landkreis Donau-Ries: St. Margareta
 Kastl, Landkreis Tirschenreuth: St. Margaretha
 Kitzingen (OT Hohenfeld), Landkreis Kitzingen: St. Margarete
 Kochel am See (OT Zwergern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen: Filialkirche St. Margareth
 Königsberg (OT Römershofen), Landkreis Haßberge: Margaretenkirche
 Krailling, Landkreis Starnberg: St. Margaret (A)
 Kunreuth (OT Regensberg), Landkreis Forchheim: kath. Filialkirche St. Margaretha (A)
 Landshut (OT Achdorf): St. Margaret (A)
 Lehrberg: St. Margaretha (A)
 Leuchtenberg, Landkreis Neustadt an der Waldnaab: St. Margareta
 Mainaschaff: St. Margareta (A)
 Mamming: St. Margareta (A)
 Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg: St. Margaret (A)
 Moosburg an der Isar (OT Pfrombach), Landkreis Freising: St. Margaretha (A)
 München (OT Sendling):
 Alte Pfarrkirche St. Margaret (A)
 Neue Pfarrkirche St. Margaret (A)
 Neufahrn bei Freising (OT Mintraching): St. Margareth (A)
 Oberdolling (OT Weißendorf), Landkreis Eichstätt: St. Margaretha (A)
 Oberschweinbach, Landkreis Fürstenfeldbruck: St. Margareth
 Pfaffenhausen, Landkreis Unterallgäu: St. Margareta (A)
 Raisting, Landkreis Weilheim-Schongau: St. Margaretha
 Rottenburg an der Laaber (OT Niederhatzkofen), Landkreis Landshut: St. Margaretha (A)
 Rügland: St. Margaretha (A)
 Sauerlach (OT Altkirchen), Landkreis München: St. Margaret
 Seeshaupt: St. Margaretha (Magnetsried)
 Teisnach, Landkreis Regen: St. Margareta (A)
 Türkheim, Landkreis Unterallgäu: St. Margareta
 Üchtelhausen (OT Ebertshausen): St. Margaretha
 Vilgertshofen (OT Issing), Landkreis Landsberg am Lech: St. Margaretha
 Vilsbiburg (OT Oberenglberg), Landkreis Landshut: St. Ulrich und Margaretha (A)
 Windsbach, Landkreis Ansbach: St. Margareta (A)
 Wilburgstetten, Landkreis Ansbach: St. Margareta (A)
 Zell (OT Oberraning), Landkreis Cham: St. Margaretha

Hessen 
 Dietzhölztal (OT Ewersbach), Lahn-Dill-Kreis: Evangelische Pfarrkirche Ewersbach
 Eppstein (OT Bremthal), Main-Taunus-Kreis: Pfarrkirche St. Margaretha (A)
 Frankfurt (OT Höchst): Justinuskirche, von 1298 bis etwa 1880 Margarethenkirche (A)
 Gudensberg: Evangelische Stadtkirche Gudensberg (A)
 Kerstenhausen: Margarethenkirche (A)
 Petersberg (OT Margretenhaun): St. Margareta
 Schlitz, Vogelsbergkreis: Stadtkirche Schlitz (A)
 Seligenstadt (OT Froschhausen), Kreis Offenbach: Pfarrkirche St. Margareta
 Weilrod (OT Hasselbach), Hochtaunuskreis: Pfarrkirche St. Margaretha (A)
 Wesertal (OT Vernawahlshausen), Landkreis Kassel: St.-Margarethen-Kirche (A)
 Wettenberg (OT Krofdorf), Landkreis Gießen: Margarethenkirche (A)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Patzig, Landkreis Vorpommern-Rügen: St.-Margarethen-Kirche (A)

Niedersachsen 
 Einbeck (OT Holtensen): Margarethenkapelle
 Emstek, Landkreis Cloppenburg: St. Margaretha (A)
 Gehrden, Region Hannover: Margarethenkirche (A)
 Göttingen (OT Holtensen): Margarethenkirche
 Gyhum, Landkreis Rotenburg (Wümme): St. Margarethen
 Krummhörn, Landkreis Aurich: Visquarder Kirche (S)
 Loxstedt (OT Stotel): St.-Margarethen-Kirche (A)
 Osnabrück (OT Voxtrup): Margarethenkirche
 Rollshausen, Landkreis Göttingen: St. Margareta
 Salzhemmendorf, Landkreis Hameln-Pyrmont: St. Margarethen
 Wittmund (OT Leerhafe): Cäcilien- und Margarethenkirche (A)

Nordrhein-Westfalen 
 Bad Münstereifel (OT Eschweiler), Kreis Euskirchen: St. Margareta
 Bedburg (OT Grottenherten), Rhein-Erft-Kreis: Margarethenkapelle (A)
 Bestwig (OT Ramsbeck), Hochsauerlandkreis: St. Margaretha
 Bonn (OT Graurheindorf): St. Margareta (A)
 Brilon (OT Madfeld), Hochsauerlandkreis: katholische Pfarrkirche St. Margaretha (A)
 Brühl: St. Margareta (A)
 Dortmund (OT Barop): evangelische Margarethenkapelle (A)
 Dortmund (OT Eichlinghofen): evangelische St.-Margareta-Kirche (A)
 Düsseldorf (OT Gerresheim): Basilika St. Margareta (A)
 Ennigerloh (OT Ostenfelde), Kreis Warendorf: St. Margaretha
 Eslohe (Sauerland; OT Hengsbeck), Hochsauerlandkreis: Kapelle St. Margaretha
 Kamen (OT Methler), Kreis Unna: Margaretenkirche (A)
 Kierspe, Märkischer Kreis: Margarethenkirche
 Köln: St. Maria ad Gradus (auch St. Marg(a)reten) 
 Köln-Libur: St. Margareta
 Königswinter (OT Stieldorf), Rhein-Sieg-Kreis: St. Margareta (A)
 Kürten (OT Olpe), Rheinisch-Bergischer Kreis: St. Margareta (A)
 Legden (OT Asbeck), Kreis Borken: St. Margareta (A)
 Linnich (OT Kofferen): St. Margareta (A)
 Lohmar-Honrath, Rhein-Sieg-Kreis: Evangelische Kirche (ursprünglich Margaretha und Georg) (A)
 Mechernich: St. Margareta (Vussem)
 Münster (Westfalen): St. Margareta (Münster)
 Neunkirchen, Rhein-Sieg-Kreis: St. Margareta (A)
 Nörvenich (OT Dorweiler), Kreis Düren: St.-Margaretha-Kapelle (S)
 Porta Westfalica, Kreis Minden-Lübbecke: Margarethenklus in Barkhausen (A)
 Rheinbach: St. Margareta (Neukirchen)
 Rietberg (OT Neuenkirchen), Kreis Gütersloh: St. Margareta
 Wachtberg (OT Adendorf), Rhein-Sieg-Kreis: St. Margareta (A)
 Wadersloh, Kreis Warendorf: St. Margareta (A)
 Warburg (OT Hohenwepel), Kreis Höxter: St. Margaretha (A)
 Warstein (OT Sichtigvor), Kreis Soest: St. Margaretha (A)

Rheinland-Pfalz 
 Burbach (Eifel): St. Margaretha
 Forst an der Weinstraße, Landkreis Bad Dürkheim: St. Margareta
 Gerolstein (OT Lissingen): St. Margareta
 Heckenbach, Landkreis Ahrweiler:
 OT Blasweiler: St. Margareta (A)
 OT Niederheckenbach: St. Pankratius und Margarita (A)
 Hillesheim (OT Bolsdorf), Landkreis Vulkaneifel: St. Margareta (A)
 Laudesfeld, Eifelkreis Bitburg-Prüm: St. Peter und St. Margarethe
 Neuwied (OT Heimbach-Weis): St. Margaretha
 Ormont, Landkreis Vulkaneifel: St. Margareta
 Schwirzheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm: St. Margareta

Saarland 
 Mandelbachtal (OT Bebelsheim), Saarpfalz-Kreis: St. Margaretha (A)
 Perl, Ortsteil Besch, Landkreis Merzig-Wadern: St. Margaretha
 Rehlingen-Siersburg: St. Margareta (Eimersdorf)
 St. Wendel (OT Niederkirchen): Margarethenkirche

Sachsen 
 Kirchberg, Landkreis Zwickau: St. Margarethen

Sachsen-Anhalt 
 Aschersleben, Salzlandkreis: St.-Margarethen-Kirche (A)
 Bad Bibra (OT Steinbach), Burgenlandkreis: Margareten-Kirche
 Berga (OT Rosperwenda), Landkreis Mansfeld-Südharz: St. Margaretha
 Völpke, Landkreis Börde: St. Margareta (A)
 Wernigerode (OT Minsleben), Landkreis Harz: St. Margareten

Schleswig-Holstein 
 Gröde, Kreis Nordfriesland: St. Margarethen

Thüringen 
 Bad Lobenstein (OT Oberlemnitz), Saale-Orla-Kreis: St. Margarethe
 Büttstedt, Landkreis Eichsfeld: St. Margaretha
 Dingsleben, Landkreis Hildburghausen: St. Nicolaus und St. Margarethe
 Eberstedt, Landkreis Weimarer Land: St. Margarete
 Eisenach (OT Stedtfeld): Margarethenkirche
 Eschenbergen, Landkreis Gotha: St. Margareten
 Gera (OT Tinz): evangelisch-lutherische Kirche St. Margareten
 Gotha, Landkreis Gotha: Margarethenkirche
 Großschwabhausen, Landkreis Weimarer Land: St. Margareta (S)
 Hörselberg-Hainich (OT Melborn), Wartburgkreis: Margarethenkirche
 Kahla, Saale-Holzland-Kreis: St. Margarethen
 Ranis, Saale-Orla-Kreis: St. Margarethen
 Triptis (OT Oberpöllnitz), Saale-Orla-Kreis: St. Margaretha
 Wahlhausen, Landkreis Eichsfeld: Margaretenkirche
 Werra-Suhl-Tal (OT Herda), Wartburgkreis: St. Margarethen
 Zedlitz (OT Seifersdorf), Landkreis Greiz: St.-Margarethen-Kirche

Frankreich 
 Beaumont-du-Ventoux, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur: Ste-Marguerite
 Epfig, Elsass: Ste-Marguerite (Epfig)
 Hodent, Region Île-de-France: Ste-Marguerite (A)
 Sainte-Marguerite-sur-Mer, Region Normandie: Ste-Marguerite (A)

Griechenland 
 Agia Marina (Kazarma)
 Agia Marina (Lygourio)

Großbritannien 
 Aberlour, Schottland: St Margaret’s Episcopal Church (S)
 Braemar, Schottland: St Margaret’s Episcopal Church
 Edinburgh: St Margaret’s Chapel (S)
 Huntly, Schottland: St Margaret’s Church
 London
 St Margaret’s Church (A)
 St Margaret Lothbury
 St Margaret Pattens

Italien 
 Florenz: Chiesa di Santa Margherita dei Cerchi
 Sciacca: Chiesa di Santa Margherita
 Mitterlana, Südtirol: St. Margareth
 Montefiascone: Santa Margherita d’Antiochia (A)
 Ripatransone: Santi Gregorio Magno e Margherita
 Santa Margherita Ligure: Santa Margherita
 Terlan, Südtirol: St. Margareth in der Klause (A) (nur noch als Ruine erhalten)
 Vahrn (OT Neustift), Südtirol: St. Margareth
 Völs am Schlern, Südtirol: St. Margareth in Obervöls (A)

Österreich 

Burgenland
 Pfarrkirche Apetlon
 Pfarrkirche Horitschon

Kärnten
 Pfarrkirche Dellach im Drautal
 Filialkirche St. Margaretha (Eisenkappel)
 Pfarrkirche Glödnitz
 Pfarrkirche Gottestal
 Filialkirche St. Margarethen ob Köttmannsdorf
 Pfarrkirche St. Margarethen im Lavanttal
 Filialkirche St. Margarethen (St. Paul im Lavanttal)
 Pfarrkirche Hl. Margaretha (Lieding)
 Pfarrkirche Heilige Margaretha (Ottmanach)
 St. Margarethen in der Reichenau
 Pfarrkirche St. Margareten im Rosental
 Filialkirche St. Margarethen (Tiffen) (A)
 Filialkirche Trebesing
 Margarethakirche Tschrietes

Niederösterreich
 Pfarrkirche Alland
 Stiftskirche Ardagger
 Pfarrkirche Berndorf (Niederösterreich)
 Pfarrkirche Elsarn im Straßertal
 Pfarrkirche Enzesfeld
 Pfarrkirche Fels am Wagram
 Pfarrkirche Frankenfels
 Pfarrkirche Grillenberg
 Pfarrkirche Groß Gerungs
 Stadtpfarrkirche Heidenreichstein
 Pfarrkirche Höflein an der Donau
 Pfarrkirche Kirchau
 Pfarrkirche Krumau am Kamp
 Pfarrkirche Laimbach am Ostrong
 Pfarrkirche Marchegg
 Pfarrkirche Margarethen am Moos
 Pfarrkirche Niederranna
 Pfarrkirche Pyhra bei St. Pölten
 Pfarrkirche St. Margarethen an der Sierning
 Pfarrkirche Scharndorf
 Pfarrkirche Sieghartskirchen
 Pfarrkirche Süßenbach
 Pfarrkirche Traiskirchen
 Pfarrkirche Walkenstein

Oberösterreich
 Pfarrkirche Alkoven (Oberösterreich)
 Margarethenkapelle Bad Hall
 Pfarrkirche Eggerding
 Kalvarienbergkirche St. Margarethen in Linz
 Pfarrkirche Lindach
 Pfarrkirche Mörschwang
 Pfarrkirche Natternbach
 Pfarrkirche Niederneukirchen
 Pfarrkirche Niederthalheim
 Pfarrkirche Prambachkirchen
 Pfarrkirche Sipbachzell
 Filialkirche Stadlkirchen
 Margaretenkapelle (Steyr)

Salzburg-Land
 Filialkirche St. Margarethen (Bad Vigaun)
 Pfarrkirche Sankt Margarethen im Lungau

Steiermark
 Pfarrkirche Bad Waltersdorf
 Pfarrkirche Bad Mitterndorf
 Pfarrkirche Kapellen an der Mürz
 Pfarrkirche Noreia
 Pfarrkirche St. Margarethen an der Raab
 Pfarrkirche St. Margarethen bei Knittelfeld
 Pfarrkirche Wenigzell
 Filialkirche hl. Margaretha (Peggau)
 Margarethenkirche Voitsberg, 1890 abgetragene Kirche

Tirol
 Pfarrkirche Flaurling
 Pfarrkirche Oberau
 Pfarrkirche Oberperfuss
 Pfarrkirche St. Margarethen (Buch in Tirol)
 Pfarrkirche Vorderthiersee
 Kapelle hl. Margaretha in Pians

Polen 
 Margarethen- und Judithkirche, Krakau
 Augustinerkirche (Krakau)
 Basilika St. Margareta (Nowy Sącz)

Rumänien 
 Mediaş, Siebenbürgen: Margarethenkirche (U)

Schweiz 
 Basel: St. Margarethenkirche bei der Sternwarte St. Margarethen
 Reformierte Kirche Binningen
 Gebenstorf, Kanton Aargau: St. Margaretha
 Ilanz, Kanton Graubünden: Reformierte Kirche (A)
 Kapelle Mattsand
 Münchwilen, Kanton Thurgau: Kapelle St. Margarethen (A)
 Sils im Engadin|Segl: Reformierte Kirche Fex Crasta (A)
 St. Margrethen
 Alte Kirche St. Margaretha, unter Kulturgüterschutz (KGS)
 Katholische Kirche St. Margaretha von 1910, (KGS)

Slowakei 
 Kopčany: St. Margareta (Kopčany)
 Šaľa: Katholische Kirche St. Margareta

Tschechien 
 Bílčice: Kirche St. Margareta
 Bludovice: Kirche St. Margareta
 Brno: Kirche St. Margareta
 Břevnov: Kirche St. Margareta Klosterkirche
 Břežany: Kirche St. Margareta
 Chvalovice: Kirche St. Margareta
 Erpužice: Kirche St. Margareta
 Golčův Jeníkov: Kirche St. Margareta
 Hlučín: Kirche St. Margareta
 Jaroměřice nad Rokytnou, Südmähren: Kirche St. Margareta
 Kašperské Hory, Südböhmen: Kirche St. Margareta
 Kroučová: Kirche St. Margareta
 Lázně Kynžvart: Kirche St. Margareta
 Loděnice: Kirche St. Margareta
 Loukov: Kirche St. Margareta
 Lučice: Kirche St. Margareta
 Luková: St. Margarethen (Luková)
 Měnín, Südmähren: Kirche St. Margareta
 Moravské Knínice: Kirche St. Margareta
 Paršovice: Kirche St. Margareta
 Podlažice, Ostböhmen: Kirche der heiligen Margareta von Antiochia. ehemalige Klosterkirche
 Prag- Královice: Kirche St. Margareta
 Prosetín: Kirche St. Margareta
 Přítluky: Kirche St. Margareta
 Strakonice: Kirche St. Margareta
 Suchdol, Mittelböhmen: Kirche der heiligen Margareta von Antiochia
 Suchohrdly u Miroslavi, Südmähren: Kirche St. Margareta
 Šonov: Kirche St. Margareta
 Ves Touškov: Kirche St. Margareta
 Vysočany: Kirche St. Margareta
 Zhoř: Kirche St. Margareta
 Zvole: Kirche St. Margareta

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)